Rexea är ett släkte av fiskar. Rexea ingår i familjen havsgäddefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgäddefiskar
Rexea